«Сага об Олаве Святом» () — произведение средневековой исландской литературы, одна из «королевских саг», созданная в XII–XIII веках и сохранившаяся в нескольких редакциях. Одна из редакций саги вошла в сборник «Круг Земной», который традиционно приписывают Снорри Стурлусону. Рассказывает об Олаве II Святом, правившем Норвегией в 1015–1028 годах.

Первый вариант саги, известный как «Древнейшая сага об Олаве Святом», был создан примерно в 1160 году и сохранился только в виде ряда отрывков. Это шесть фрагментов исландской рукописи, хранящейся в Норвежском государственном архиве и датированной примерно 1225 годом. Долгое время считалось, что два фрагмента другой рукописи, из Арнамагнеанского института, датированной примерно 1250 годом, тоже относятся к «Древнейшей саге», но в конце концов исследователи пришли к выводу, что это части других литературных памятников. Есть гипотеза, локализующая запись саги в Тингейрарском монастыре в Исландии. Один из источников саги — «Обзор саг о норвежских конунгах».

Другой вариант — «Легендарная сага об Олаве Святом», текст которой сохранился в составе единственной норвежской рукописи, хранящейся в Университетской библиотеке Уппсалы. Кодекс был создан примерно в 1250 году в Трённелаге. Запись саги первые её издатели датировали 1160–1180 годами, позже появилась версия о середине XIII века. Современные исследователи относят запись к периоду вскоре после 1210 года. Сигурдур Нордаль предположил, что «Легендарная сага» создана на основе несохранившейся «Средней саги об Олаве Святом», а та, в свою очередь, на основе «Древнейшей саги». Однако Йонас Кристьянссон доказал, что «Средней саги» никогда не было и что «Легендарная сага» восходит напрямую к «Древнейшей». В первой из них изложение заметно сокращено, некоторые эпизоды поменялись местами, добавились рассказы о миссионерстве главного героя и о его посмертных «чудесах».

Примечания 

Исландские саги
Олав II Святой